Nonkonformita znamená neshoda či nekonformita. Slovo může označovat tyto významy:
 nepřizpůsobivost, chování odlišné od cílů a norem dané skupiny lidí, 
 neshoda, nepřípustná odlišnost od stanovených norem kvality.   
 Podobný výraz nonkonformismus označuje nekatolické církve ve Velké Británii, které se odštěpily od státní anglikánské církve.